

Informatica 
 Microsoft Works – software di produttività personale della Microsoft

Musica 
 Works Volume 1 – album di Emerson, Lake & Palmer del 1977
 Works Volume 2 – album di Emerson, Lake & Palmer del 1978
 Works – album dei Pink Floyd del 1983
 Works – album di Gary Burton del 1987

Pagine correlate 
 The Works